Chris Potter (acteur), een Canadees acteur
 Chris Potter (priester), een Brits priester en aartsdiaken van St Asaph
 Chris Potter (producer), een Brits producer
 Chris Potter (saxofonist), een Amerikaans jazzsaxofonist

Zie ook 
 Christopher Potter